Степенувенато може да се отнася до:

 Степенуване (математика)
 Степенуване (граматика)